Стенмарк () — шведская фамилия. Представители:
 Стенмарк, Ингемар (род. 1956) — шведский горнолыжник.
 Стенмарк, Юхан (род. 1999) — шведский футболист.